Hermann Oeser ist der Name folgender Personen:

* Hermann Oeser (Schriftsteller) (1849–1912), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Hermann Oeser (Gauredner) (1899–1969), deutscher Apotheker und Gauredner der NSDAP